C-klass kan avse:

 Mercedes-Benz C-klass – en bilmodell
 HP C-klass – en typ av serverdator, se BladeSystem
 C-klass (spårvagn i Melbourne) – en beteckning som gavs till spårvagnstypen Citadis som används i Melbourne
 Victorian Railways C-klass – lokomotiv
 NZR C-klass (1873) – lokomotiv
 NZR C-klass (1930) – lokomotiv
 CIÉ C-klass (1956) – lokomotiv som användes i Irland, se CIE 201-klass
 C-klass (jagare, 1913) – en brittisk fartygsklass bestående av torpedbåtsjagare
 C-klass (jagare, 1943) – en brittisk fartygsklass bestående av jagare
 C- och D-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av jagare. Känd som "C-klass".
 C-klass (brittisk ubåtsklass) – en brittisk fartygsklass bestående av 38 ubåtar
 C-klass (amerikansk ubåtsklass) – en amerikansk fartygsklass bestående av fem ubåtar
 C-klass (kryssare) – en brittisk fartygsklass i Royal Navy bestående av lätta kryssare byggda precis före första världskriget
 C-klass vehicle size class – en europeisk bilklassifikation

Se även
 Klass C